Municípios
Barro Alto (Goiás)
Barro Alto (Bahia)

Desambiguações de topônimos